3:10 to Yuma puede referirse a:

 La película de 1957 3:10 to Yuma, dirigida por Delmer Daves.
 La película de 2007 3:10 to Yuma, remake de la película anterior, dirigida por James Mangold.
 La canción The 3:10 to Yuma de George Duning y Ned Washington.
 El cuento Three-Ten to Yuma de Elmore Leonard.

fr:3 h 10 pour Yuma
it:Quel treno per Yuma